Василий Александрович Голике (; 1802, Ревель — 5 июля 1848, Санкт-Петербург) — российский художник немецкого происхождения.

Биография 

Родился в 1802 году в Ревеле (ныне Таллин) в семье эстляндских мещан.

В 1820-х годах обучался живописи в петербургской мастерской Джорджа Доу, где первоначально копировал его произведения, затем принимал участие в написанием портретов участников Отечественной войны 1812 года для Военной галереи Зимнего дворца вместе с другим учеником Доу — Александром Поляковым.

Джордж Доу умер в 1829 году, и в своём завещании он назначил для Голике пожизненную пенсию. Вильгельм Август обучался в Императорской академии художеств в качестве вольного приходящего, получив в 1832 году звание свободного художника. В 1837 году он посетил Англию и Италию. Принимал участие в выставках Императорской академии художеств и Общества поощрения художников.

Умер в Санкт-Петербурге, заразившись во время  эпидемии холеры 5 июля 1848 года.

Работы Голике представляют собой в основном жанровые картины, портреты и сцены из истории. Его картины находятся в настоящее время в Третьяковской галерее, Русском музее, Киевском музее русского искусства, а также в частных коллекциях.

Примечания

Ссылки 
 Wilhelm August Golicke 
 Golicke Vasiliy (1802-1848) 
 Голике Вильгельм-Август 
 ГОЛИКЕ Василий Александрович

Художники России XIX века
Художники Российской империи
Умершие в Санкт-Петербурге
Умершие от холеры